Borzacchini ist der Familienname folgender Personen:

 Baconin Borzacchini (1898–1933), italienischer Automobilrennfahrer
 Ettore Borzacchini (* 1943), italienischer Schriftsteller

Borzacchini bezeichnet außerdem:

 (6923) Borzacchini, ein Asteroid des Hauptgürtels